Цна може да се односи на:

Русија
 Цна (Мокша) — ријека у Тамбовској и Рјазањској области, притока Мокше;
 Цна (Ока) — ријека у Московској области притока Оке;
 Цна (Тверска област) — ријека у Тверској области, притока језера Мстино;

Бјелорусија
 Цна — притока ријеке Припјата
 Цна (притока Уше) — притока ријеке Уше (у сливу Њемена)
 Цна (притока Свислача) — притока ријеке Свислача